

Persone 
 Cornelia Gurlitt – pittrice tedesca
 Emanuel Gurlitt – orologiaio tedesco
 Fritz Gurlitt – mercante d'arte tedesco
 Hildebrand Gurlitt – storico dell'arte e commerciante d'arte tedesco
 Louis Gurlitt – pittore tedesco e danese
 Manfred Gurlitt – compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Wilibald Gurlitt – musicologo tedesco
 Wolfgang Gurlitt – mercante d'arte, collezionista d'arte e gallerista tedesco

Altro 
 Famiglia Gurlitt – famiglia di artisti, scienziati e mercanti d'arte tedesca
 Collezione Gurlitt – collezione d'arte appartenuta alla Famiglia Gurlitt

Pagine correlate 
Cornelius Gurlitt